Єдиноначальність — принцип управління, за яким керівникові надаються широкі управлінські повноваження при персональній відповідальності за результати роботи. У практичній реалізації може поєднуватися з принципом колегіальності.

 Єдиноначальність — принцип управління військами. Передбачає персональну відповідальність командира за прийняті ним рішення. Зумовлений необхідністю чіткого й оперативного виконання завдань, які стоять перед збройними силами.

Див. також 
 Людський фактор

Посилання 
 Єдиноначальність  // 
Типи управління